Distretto di Salyan – distretto dell'Azerbaigian
Distretto di Salyan – distretto del Nepal